Charles Jenkinson kan syfta på:

Charles Jenkinson, 1:e earl av Liverpool (1727–1808), brittisk statsman
Charles Jenkinson, 3:e earl av Liverpool (1784–1851), brittisk politiker
Sir Charles Jenkinson, 10:e baronet, parlamentsledamot för Dover 1806–1818
Charles Moffatt Jenkinson (1865–1954), australiensisk politiker